Макроберт () — английская фамилия. Известные носители:

 Макроберт, Карин (род. 1953) — австралийская баскетболистка.
 Макроберт, Стюарт (род. 1958) — английский спортивный журналист.

См. также 
 Макроберт (баронеты) — британский баронетский род.